Haya — род динозавров инфраотряда орнитопод отряда птицетазовых, живших в верхнемеловую эпоху (сантонский ярус) на территории современной Монголии. Окаменелости орнитопода были найдены в геологической формации Javkhlant Formation. 

Согласно кладистическому анализу, Haya является базальным Euornithopoda, однако такая классификация является спорной — в соответствии с другими исследователями, род является базальным представителем Ornithopoda. Данные анализа подтверждают особое сродство с Jeholosaurus и Changchunsaurus, поэтому ряд систематиков относит род к семейству Jeholosauridae. По результатам кладистического анализа Brown и др. в 2013 году, Haya попадает в одну кладу (подсемейство Thescelosaurinae) с Jeholosaurus, Changchunsaurus, тесцелозавром и парксозавром.

Кладограмма на основе матрицы данных Butler et al., 2008 в версии Godefroit et al., 2014:

Этимология 
Описан группой палеонтологов — Peter J. Makovicky, Brandon M. Kilbourne, Rudyard W. Sadleir и Mark A. Norell в 2011 году. Представлен одним видом — Haya griva. Родовое и видовое названия происходят из санскрита для индуистского божества Хаягрива, которое характеризуется лошадиной головой. Название содержит отсылку на удлинённый череп динозавра, похожий на лошадиный, а также на появление этого божества в буддийском искусстве Монголии.

Примечания 

Орнитоподы
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2011 году